Het WTA-tennistoernooi van Hilton Head (officieel Family Circle Cup) van 2000 vond plaats van 17 tot en met 23 april 2000 in de Amerikaanse plaats Hilton Head Island. Het was de 28e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel.

Enkelspel 
Titelhoudster Martina Hingis was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Mary Pierce uit Frankrijk, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Spaanse Arantxa Sánchez Vicario in twee sets. Pierce wist voor het eerst in haar loop­baan de Family Circle Cup op haar naam te schrij­ven. Het was haar veertiende WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 166.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Seda Noorlander strandde al in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelhoudsters Jelena Lichovtseva en Jana Novotná hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Corina Morariu en Larisa Neiland, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Amanda Coetzer en Lori McNeil.

Het als achtste geplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als zevende geplaatste koppel Conchita Martínez en Patricia Tarabini in twee sets. Het was hun vijfde gezamen­lijke titel. De Argentijnse Suárez had daar­naast acht eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Spaanse Ruano Pascual geen.

De Nederlandse Seda Noorlander speelde samen met Rika Hiraki uit Japan – zij bereikten de tweede ronde. Landgenote Caroline Vis en Nicole Arendt (VS) verloren hun openings­partij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hilton Head 2000
Hilton Head